Фёдор Кокошкин:
 Кокошкин, Фёдор Фёдорович (1773—1838) — русский драматург, директор Московских Императорских театров.
 Кокошкин, Фёдор Фёдорович (1871—1918) — русский политик, внук драматурга Ф. Ф. Кокошкина (старшего).